Gornji Dolac je lahko:
 Gornji Dolac, Bosna in Hercegovina
 Gornji Dolac, Hrvaška